A 2010. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya női 500 méteres versenyszámát február 16-án rendezték a Richmond Olympic Oval pályán, Richmondban. Az aranyérmet a dél-koreai I Szanghva nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Egyfutamos versenyben

Kétfutamos versenyben

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N0500